

Села 
 Василівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська міська громада (в минулому — Верхньодніпровський район)
 Василівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Божедарівська селищна громада (в минулому — Криничанський район)